En nonagon, enneagon eller niohörning är en polygon med nio hörn. En liksidig och likvinklig nonagon kallas för en regelbunden nonagon.

Regelbundna nonagoner
En regelbunden nonagon har inre vinklar som är 140° och en area A som ges av:

där a är sidlängden i nonagonen.

Regelbundna nonagoner är inte konstruerbara med passare och rätskiva. Den kompletta grafen  ritas oftast som en nonagon:

Polygoner
Niotal